13-о първенство на Европа по волейбол за мъже се провежда от 17 до 25 септември 1983 година в Германия. Шампион за 9-и път в своята история и за 7-и път поред става отборът на СССР. България се класира на трето място.

Участници 
  ГДР – страна-организатор;
 , , , ,  – според достиженията на европейското от 1981 година;
 , , , , ,  – от квалификации.

Система на провеждане 
12-те отбора са разделени на три групи. 6 отбора (първите двама от всяка група) играят на финалния етап по системата всеки срещу всеки, отчитайки резултатите от срещите в предварителните групи. По същата система отборите класирали се на 3 и 4 място в предварителните групи разпределят местата от 7 до 12.

Предварителен етап

Група А (Ерфурт) 

 17 септември: СССР – Холандия 3:0 (15:9, 15:13, 15:8); Чехословакия – Финландия 3:0 (15:12, 15:9, 15:11).
 18 септември: Чехословакия – Холандия 3:2 (15:8, 15:8, 17:19, 15:17, 15:8); СССР – Финландия 3:1 (15:17, 15:7, 15:8, 15:11).
 19 септември: Финландия – Холандия 3:0 (15:13, 15:10, 15:6); СССР – Чехословакия 3:0 (15:12, 15:7, 15:10).

Група В (Зул) 

 17 септември: Полша – Франция 3:0; Италия – Румъния 3:2 (15:12, 15:11, 5:15, 12:15, 15:11).
 18 септември: Румъния – Франция 3:2 (9:15, 15:13, 11:15, 15:11, 15:12); Полша – Италия 3:1 (15:13, 16:14, 2:15, 16:14).
 19 септември: Италия – Франция 3:1 (14:16, 15:9, 15:7, 15:2); Полша – Румъния 3:2 (13:15, 15:11, 18:20, 15:10, 15:10).

Група С (Берлин) 

 17 септември: ГДР – Унгария 3:0 (15:6, 15:11, 15:9); България – Гърция 3:0 (16:14, 15:6, 15:8).
 18 септември: България – Унгария 3:1 (15:6, 15:5, 8:15, 15:0); ГДР – Гърция 3:1 (15:11, 15:10, 8:15, 15:9).
 19 септември: Унгария – Гърция 3:1 (15:10, 15:13, 15:17, 15:10); България – ГДР 3:0 (15:11, 15:3, 15:8).

Разпределение на местата от 7 до 12 (Зул) 
С курсив са отделени резултатите от мачовете взети от предварителните групи

 22 септември: Гърция – Румъния 3:0 (15:12, 15:10, 15:13); Холандия – Унгария 3:0 (15:9, 15:6, 15:3); Финландия – Франция 3:1 (15:10, 4:15, 15:6, 15:12).
 23 септември: Румъния – Унгария 3:2 (15:13, 13:15, 15:11, 9:15, 15:11); Финландия – Гърция 3:1 (12:15, 15:8, 15:9, 15:8); Холандия – Франция 3:0 (15:12, 15:12, 15:2).
 24 септември: Финландия – Унгария 3:1 (15:5, 14:16, 15:5, 15:7); Гърция – Франция 3:1 (15:11, 9:15, 15:11, 15:10); Румъния – Холандия 3:1 (15:13, 11:15, 15:7, 15:12).
 25 септември: Франция – Унгария 3:2 (8:15, 15:12, 15:7, 10:15, 15:12); Гърция – Холандия 3:0 (15:7, 15:11, 15:11); Румъния – Финландия 3:0 (15:5, 15:11, 15:11).

Финален етап (Берлин) 
С курсив са отделени резултатите от мачовете взети от предварителните групи

 22 септември: Италия – Чехословакия 3:2 (11:15, 13:15, 17:15, 15:12, 15:12); Полша – ГДР 3:1 (15:11, 15:8, 10:15, 16:14); СССР – България 3:0 (15:7, 18:16, 15:12).
 23 септември: Полша – България 3:2 (9:15, 6:15, 15:5, 15:8, 15:12); СССР – Италия 3:1 (10:15, 15:5, 15:13, 15:5); Чехословакия – ГДР 3:0 (15:13, 15:13, 15:6).
 24 септември: СССР – ГДР 3:0 (15:5, 15:9, 15:11); Италия – България 3:2 (14:16, 15:12, 13:15, 15:6, 15:9); Полша – Чехословакия 3:0 (15:10, 15:9, 15:10).
 25 септември: България – Чехословакия 3:0 (16:14, 15:3, 15:13); ГДР – Италия 3:2 (15:10, 6:15, 8:15, 16:14, 15:13); СССР – Полша 3:1 (15:3, 15:11, 11:15, 15:9).

Резултати

Крайно класиране

Призьори 
 : Вячеслав Зайцев, Вильяр Лоор, Олег Молибога, Александр Савин, Павел Селиванов, Юрий Панченко, Александр Сапега, Владимир Шкурихин, Александр Сороколет, Альберт Дилленбург, Виктор Сидельников, Александр Белевич. Старши треньор – Вячеслав Платонов.

 : Януш Войдига, Томаш Вуйтович, Вацлав Голец, Войцех Джизга, Збигнев Зелински, Иренеуш Клос, Пьотр Кочан, Лех Ласко, Анджей Мартинюк, Влодзимеж Налязек, Яцек Рихлицки, Кшиштоф Стефанович. Треньор – Хуберт Вагнер.

 : Митко Тодоров, Петко Петков, Борислав Кьосев, Стоян Гунчев, Иван Николов, Стоян Соколов, Петьо Драгиев, Пламен Христов, Митко Натов, Асен Гълъбинов, Димитър Димитров, В.Миланов. Старши треньор — Васил Симов.

Източници 
 Архив на волейболни резултати 

Европейски първенства по волейбол